Закуп:
 Закупы — категория зависимого населения на Руси.

Населённые пункты 
 Закуп — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Закуп — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.